Giro di Sicilia – corsa a tappe maschile di ciclismo su strada
 Giro di Sicilia – competizione automobilistica